

Codici 
 HBN – codice ISO 3166-2:PS del governatorato di Hebron nello Stato di Palestina
 HBN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Phubon (Vietnam)
 hbn – codice ISO 639-3 della lingua heiban

Mineralogia 
 Hbn – abbreviazione di hibonite

Note